Елейн Крамер () — артистка цирку (конторсіоністка).

Життєпис 
Елейн Крамер народилася 15 лютого 1992 року в Гвадалахарі в цирковій родині. Дівчина почала тренуватися з батьками у чотирирічному віці, а у сім років дебютувала на цирковій арені як конторсіонітка. У 2008 році Крамер отримала нагороду «Бронзовий клоун». Елейн Крамер постійно вдосконалює свою майстерність та виступає на найкращих циркових аренах світу.

Посилання 
 
 

Артисти цирку
Уродженці Гвадалахари (Мексика)
Лауреати нагороди «Бронзовий клоун»